Ел Салитрал има више значења:

 Ел Салитрал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салитрал, Парсела Нумеро Сијенто Дос, Енгорда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салитрал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салитрал (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Салитрал (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Салитрал, Дон Панчо Гарза (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салитрал (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салитрал (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику